Gabriele Renzulli – politico italiano
 Ghigo Renzulli – musicista italiano
 Michele Renzulli – professore universitario e saggista italiano